Індепенденсія (,  - «Незалежність»)

Географічні об'єкти

Бразилія 
 Індепенденсія - муніципалітет у штаті Ріу-Гранді-ду-Сул
 Індепенденсія - муніципалітет у штаті Сеара

Венесуела 
 Індепенденсія - муніципалітет у штаті  Ансоатегі
 Індепенденсія - муніципалітет у штаті  Міранда
 Індепенденсія - муніципалітет у штаті  Тачира
 Індепенденсія - муніципалітет у штаті  Яракуй

Домініканська Республіка 
 Індепенденсія - провінція Домініканської республіки

Мексика 
 Індепенденсія - провінція у штаті Чіапас

Чилі 
 Індепенденсія - комуна в провінції Сантьяго

Кораблі

Аргентина 
 ARA Independencia - назва низки кораблів ВМС Аргентини.

Бразилія 
 Independencia (1874) - броненосець ВМС Бразилії

Мексика 
 Independencia (1874) - канонерський човен ВМС Мексики

Перу 
 Independencia (1865) - броненосець ВМС Перу. Загинув у 1897 році під час Тихоокеанської війни

Ігші об'єкти 
 Індепенденсія - футбольний стадіон в місті Белу-Оризонті, збудований до чемпіонату світу з футболу 1950 року
 Індепенденсія - футбольний клуб з міста Ріу-Бранку (Бразилія)